Нигер може бити:

 Нигер, држава у Африци
 Нигер (Нигерија), држава Нигерије
 Нигер (река), река у Африци
 , погрдни израз за Афроамериканца